Andrés Gómez e Emilio Sánchez hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6–3, 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)
 Guy Forget /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Laurie Warder /  Blaine Willenborg (terzo turno)
 Andrés Gómez /  Emilio Sánchez (Campioni)
 Kelly Evernden /  Johan Kriek (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)

 Paul Annacone /  Brad Drewett (terzo turno)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (primo turno)
 Joakim Nyström /  Mikael Pernfors (terzo turno)
 Wally Masur /  Mark Woodforde (semifinali)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)
 Steve Denton /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Marty Davis /  Tim Pawsat (terzo turno)
 Jeremy Bates /  Peter Lundgren (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1988